Motocyklowe Grand Prix Walencji 2013 – osiemnasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 10 listopada 2013 roku na torze Circuit Ricardo Tormo.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Hiszpanii